Maska steht für:

 Maska, Originaltitel des Romans Die Maske von Stanisław Lem

Maška steht für:
 Karel Jaroslav Maška (1851–1916), Naturforscher und Prähistoriker in Mähren